I. Rákóczi Ferenc (1645–1676) fejedelem
 II. Rákóczi Ferenc (1676–1735) fejedelem
 Rákóczi Ferenc (1970) műsorvezető